Трачевський

Трачевський Гнат Митрофанович (1898 - 1937) - український історик, педагог,  директор Одеського педагогічного інституту.
 Трачевський Олександр Семенович (1838 - 1906) - історик, педагог, професор, засновник Вищих жіночих курсів в Одесі.